Jméno a příjmení Steve Howey nosí několik lidí:

 Steve Howey (fotbalista) (* 1971) – anglický fotbalista
 Steve Howey (herec) (* 1977) – americký herec